Чрета може бити:

 Чрета (Вранско), насељено мјесто у општини Вранско, Република Словенија
 Чрета (Хоче-Сливница), насељено мјесто у општини Хоче-Сливница, Република Словенија